McDowell megye (Észak-Karolina)
McDowell megye (Nyugat-Virginia)